Тро́ицкая кре́пость может означать:

 Троицкая крепость (Троицк-на-Таганьем Роге) — фортификационное сооружение, от которого ведёт свою историю город Таганрог; существовала в 1699—1712 и в 1769—1784 годах.
 Троицкая крепость — укреплённое поселение Уйской укреплённой пограничной линии, от основания которого (1743) ведёт свою историю нынешний город Троицк (Челябинская область).
 Троицкая крепость — укрепления Троице-Сергиевой лавры, построенные в 1540—1550-х годах.
 Троицкая крепость — прежнее (до 1738 года) название Ефремовской крепости Украинской линии, построенной в 1731 году; находится возле села Ефремовка (Первомайский р-н, Харьковская обл.)
 Троицкая (Троицкосавская) крепость — построена в 1727 году, снесена в начале XIX века, послужила началом городу Троицкосавск (позже Кяхта) на российско-китайской границе.